Nyárádbálintfalva
 Bálintfalva (szlovákul Valentová), egykori település Szlovákiában, ma Laszkár része.
egykor Petrőc és Palánka vidékén fekvő település